Микусиньский — польская фамилия.
 Микусиньский, Виктор (род. 1946) — польский милиционер, полицейский и профсоюзный деятель.
 Микусинский, Ян (1913—1987) — польский математик.